Гагаринское сельское поселение — муниципальное образование в составе Гагаринского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Клушино.

Главой поселения и Главой администрации является Филимоненкова Татьяна Петровна.

Географические данные 
 Расположение: центральная часть Гагаринского района
 Граничит:
 на севере — с Самуйловским сельским поселением
 на северо-востоке — с Московской областью
 на юго-востоке — с Акатовским сельским поселением
 на юго-западе— с Ашковским сельским поселением
 на западе — с Пречистенским сельским поселением
 По территории поселения проходит автомобильная дорога Гагарин — Клушино.
 Крупные реки: Гжать, Яуза.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. 

Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года в Гагаринское сельское поселение к 1 января 2019 года были включены все населённые пункты пяти упразднённых сельский поселений: Ашковского, Акатовского, Баскаковского, Пречистенского и Родомановского.

Население

Населённые пункты
В состав сельского поселения входят 103 населённых пункта:

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Муниципальные образования Гагаринского района Смоленской области
Сельские поселения Смоленской области